Казазян — армянская фамилия. Известные носители:
 Казазян, Акоп (1836—1891) — османский государственный деятель, министр финансов и министр тайного казначейства в правительствах при правлении султана Абдул-Хамида II.
 Казазян, Гайк (род. 1982) — армянский скрипач.